Arbre de fer est le nom ou le surnom donné localement à diverses espèces d'arbres à travers le monde, notamment :
 le filao (Casuarina equisetifolia)
 le parrotia (Parrotia persica)

Voir aussi 
 Bois de fer

Arbre
Nom de plante ambigu